Димитър Гачев може да се отнася за:

 Димитър Гачев (1902 – 1946) – български естет, музиковед и литературовед
 Димитър Гачев (1897 – 1990) – български троцкист и концлагерист
 Димитър Гачев Янъков (1856 – 1941) български юрист и общественик